

Життєпис

Нагороди
 орден «За мужність» III ступеня (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Джерела
https://web.archive.org/web/20220307014243/https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-luganshchini-zaginuv-rozvidnik-zi-starokostyantinova-202202261429137